Greinbach ist ein geographischer Name:

 Greinbach, Gemeinde im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark

 Greinbach (Ach), rechter Zufluss der Ach (zur Ammer) im Staffelsee im Gemeindegebiet von Seehausen am Staffelsee, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Greinbach (Hartberger Safen), rechter Zufluss der Hartberger Safen in Eggendorf, Stadt Hartberg, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Greinbach, anderer Unterlaufname des Wehrbach (Elzbach), rechter Zufluss des Elzbachs oder der Elz zwischen Retterath und Lirstal, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Greiner Bach